Му́ромский уе́зд — административно-территориальная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Муром.

География 

Уезд был расположен на юго-востоке Владимирской губернии. Граничил с Судогодским уездом на севере, Гороховецким на северо-востоке, Меленковским на западе, а также с Нижегородской на востоке. Занимал площадь в 2 537,74 км² (2 230 вёрст²). В 1926 году после упразднения Судогодского и Меленковского уездов площадь уезда составляла 6 370 км².

Располагался на части территорий современных Муромского и Селивановского районов Владимирской области, Вачского, Навашинского и Кулебакского районов Нижегородской области.

История 
Уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии).

В 1924 году в состав уезда вошли части территорий упразднённых Гороховецкого и Меленковского уездов. В 1929 году уезд был преобразован в Муромский район в составе Муромского округа вновь образованного Нижегородского края.

Предводители уездного дворянства

Население 
Население уезда в 1859 году — 99 956 человек. По переписи 1897 года в уезде было 122 383 жителя (55 784 мужчины и 66 599 женщин). По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 332 257 человек, из них городское — 36 847 человек (11,1 %).

По вероисповеданию 
 православные — 114 385,
 раскольники — 1130,
 католики — 41,
 протестанты — 10,
 иудеи — 62,
 прочие — 31.
В уезде 62 церкви.

По сословию 
 дворяне — 116,
 духовенство — 812,
 купцы — 534,
 мещане — 1248,
 военные — 3145,
 крестьяне — 109 492,
 прочие — 262.

Административное деление 

В 1890 году в состав уезда входило 16 волостей

В 1926 году в состав уезда входило 18 волостей:
 Арефинская — с. Арефино
 Булатниковская — с. Булатниково
 Бутылицкая — с. Бутылицы
 Димитровско-Горская — с. Дмитриевы Горы
 Драчёвская — с. Драчёво
 Дубровская — с. Дуброво
 Лавсинская — с. Лався
 Ляховская — с. Ляхи
 Меленковская — г. Меленки
 Монаковская — с. Монаково
 Муромская — г. Муром
 Новосельская — с. Новосёлки
 Папулинская — с. Папулино
 Татаровская — с. Татарово
 Усадская — с. Усад
 Фоминская — с. Фоминки
 Чаадаевская — с. Чаадаево
 Яковецкая — с. Яковцево

Населённые пункты 
В 1859 году наиболее крупные населённые пункты:
 Муром (10 328 чел.)
 Карачарово (2673 чел.)
 Панфилово (1785 чел.)
 Чаадаево (1598 чел.)
 Большое Окулово (1582 чел.)

В конце XIX века в состав уезда входило: 2 стана, 16 волостей, 281 сельское общество.

По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда (более 500 жит.):

Экономика 
Фабрики и заводы: мыловаренный 1, кожевенных 3, салотопенный 1, клейных — 4, маслобоен 2, винокуренных 2, мукомольня 1, картофельно-паточных 2, льнопрядильня 1, железоделательный зав. 1, стальных изделий 28, химический зав. — 1. Лавок 62, постоялых дворов, трактиров и т. п. заведений 42.

Примечания

Ссылки 
 
 Список населенных мест Муромского уезда
 Старые карты Муромского уезда

Уезды Владимирской губернии

История Мурома